Melvin Edmondson é um cantor norte americano nascido em em Springfield, em Ohio, tendo sua formação musical na Universidade Central do Estado. Começou a carreira em Nova Iorque, nos anos 70 como back vocal para Harry Belafonte.
Ainda trabalhou com Quincy Jones, The Village People e Diana Ross.Nos anos 80 mudou-se para a Europa, vivendo até o presente momento em Hamburgo na Alemanha. Seu repertório é variado, passando pelo blues, gospel e jazz.
Participou do corais nos álbuns da banda de metal sinfônico holandesa Epica.

Cantores dos Estados Unidos